Görögország
Dragotina, falu Neochori községben, Lefkimni járásban, Korfu szigetén

 Horvátország
Dragotina, falu Glina községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Oroszország
Dragotina, falu a Gdovi járásban, a Pszkovi területen